Ryuki Iwasaki (; * 13. August 2000) ist ein japanischer Sprinter, der sich auf den 400-Meter-Lauf spezialisiert hat.

Sportliche Laufbahn 
Erste internationale Erfahrungen sammelte Ryuki Iwasaki im Jahr 2022, als er bei den Weltmeisterschaften in Eugene mit der japanischen Mixed-Staffel über 4-mal 400 Meter mit 3:17,31 min den Finaleinzug verpasste.

Persönliche Bestzeiten 
 200 Meter: 20,97 s (+1,7 m/s), 6. November 2022 in Nara
 400 Meter: 45,78 s, 27. August 2022 in Fujiyoshida

Weblinks 
 

400-Meter-Läufer (Japan)
4-mal-400-Meter-Staffel-Läufer (Japan)
Japaner
Geboren 2000
Mann